Змагання з плавання на дистанції 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 21 і 22 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися о 09:09 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 21 червня о 18:26 за місцевим часом.

Додатковий заплив 
Додатковий заплив відбувся 21 червня о 20:20 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 22 червня о 18:22 за місцевим часом.

Примітки 

100 метрів вільним стилем (чоловіки)